Coppa Italia 1975 – torneo di calcio femminile
 Coppa Italia 1975 – torneo di hockey su pista